Den Namen Hierapolis (griechisch  „heilige Stadt“; auch Hieropolis) trugen mehrere antike Städte:

 Hierapolis, Stadt in Phrygien
 Hierapolis (Pentapolis), Stadt der phrygischen Pentapolis, das heutige Koçhisar in der türkischen Provinz Afyonkarahisar
 Hierapolis Kastabala, Stadt in Kilikien
 Hierapolis in Kappadokien, bekannt als Komana, heute Sar
 Hierapolis Bambyke, Ort in der Nähe des Euphrat, heute Manbidsch
 Hierapolis auf Kreta, andere Bezeichnung für Lebena (wegen des Asklepios-Heiligtums), das heutige Lendas

Hierapolis ist Namensbestandteil folgender Titularbistümer
 Titularbistum Hierapolis in Isauria
 Titularerzbistum Hierapolis in Phrygia
 Titularbistum Hieropolis
 Titularbistum Hierapolis in Syria dei Siri
 Titularerzbistum Hierapolis in Syria Graecorum Melkitarum
 Titularerzbistum Hierapolis in Syria